Танос может означать:
 Танос (река) — река в Греции.
 Танос — персонаж, суперзлодей вселенной комиксов Marvel.
 Танос (Кинематографическая вселенная Marvel) — кинозлодей.

См. также 
 Thanos